Osoby o tym nazwisku:
 David Mobärg – szwedzki narciarz dowolny
 Erik Mobärg – szwedzki narciarz dowolny